Niemcy:
 Harz – masyw górski
 Harz – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Harz – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar
 Harz – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Harz – niem. żywica 
Osoby:
 Carl Otto Harz – niemiecki botanik

Inne:
 (10249) Harz - planetoida

Zobacz też:
 Hartz
 Oberharz
 Park Narodowy Harzu